4.HNL-SREDIŠTE 2007/08

NAPOMENA: Sezona poznata po "slučaj Milečki". NK Metalac Sisak odbio igrati "majstoricu" sa Samoborom i prepustio ulazak NK Samoboru u 3.HNL. 
Sporna utakmica zbog koje se desila ova situacija je NK Sava Strmec i NK Metalac Sisak koja je završila 2:2, a NK Sava Strmec igrala je s igračem koji nije bio u zapisniku utakmice. Nakon toga Metalcu se registriraju tri boda, a HNS predlaže "majstoricu" između NK Samobora i NK Metalca. Iz lige nije nitko ispao te sezone.

2007-08 Središte B
4-središte-b